Катажина Питер (; родилась 16 февраля 1991 года в Познани, Польша) — польская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Биография 

Катажина — одна из двух детей Дариуша и Ренаты Питер; у неё есть брат Якуб. Отец занимался лёгкой атлетикой: прыгая в длину.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (20)

Победы (8) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (1)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (50)

Победы (25)

Поражения (25)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Польши